Ходаковський — українське та польське прізвище.

 Ходаковський Богдан Васильович — український громадський діяч.
 Ходаковський Віктор Миколайович (* 1957) — український громадський діяч.
 Ходаковський Володимир Федорович (* 1947) — український політик, ректор Херсонської державної морської академії.
 Мирон (Ходаковський) (1957 — 2010) — архієпископ Гайнівський, вікарій Варшавської єпархії Польської православної церкви.

 Ходаковський Олександр
 Ходаковський Олександр Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ходаковський Олександр Володимирович (* 1954) — педагог, композитор, винахідник музичного інструмента, заслужений діяч мистецтв України.
 Ходаковський Олександр Сергійович (* 1972) — проросійський терорист.

 Ходаковська Діана Олександрівна ( 1985) — — російська телеведуча та українська модель, «Королева Світу — Україна 2008».
 Зорян Доленга-Ходаковський (псевдонім Адама Чарноцького; 1724—1825) — польський, білоруський і український археолог, етнограф і фольклорист.

Див. також 
 Ходаківські
 Ходаківський
українські прізвища
польські прізвища